Narv kan syfta på:

 Narvläder – hårsidan på läder eller en typ av mönster

Sammansättningar
 Krypnarv – en växtart i familjen nejlikväxter
 Rödnarv – en växtart i familjen nejlikväxter
 Sandnarv – en växtart i familjen nejlikväxter